Беллаффе́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав кантона Тюрье. Округ коммуны — Форкалькье.

Код INSEE коммуны — 04026.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 135 человек.

Климат 
Беллаффер не имеет своей метеостанции, ближайшая находится в Талларе.

Экономика 
В 2007 году среди 85 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 59 были экономически активными, 26 — неактивными (показатель активности — 69,4 %, в 1999 году было 64,9 %). Из 59 активных работали 54 человека (29 мужчин и 25 женщин), безработных было 5 (3 мужчин и 2 женщины). Среди 26 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 15 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сен-Никола-де-Мир
 Церковь Сен-Жозеф

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки